Joseph Baylee (* 23. Juli 1807 oder 1808 in Limerick; † 7. Juli 1883 in Gloucestershire) war ein britischer Theologe.

Leben 
Joseph Baylee studierte am Trinity College Dublin. Er war Gründer und erster Leiter des St. Aidan's Theological College in Birkenhead.

Baylee war einer der führenden anglikanischen Kontroverstheologen in der Zeit der Oxford-Bewegung und der Konversionen zahlreicher prominenter Briten zur römisch-katholischen Kirche.

Schriften 
 The Institutions of the Church of England are of Divine Origin. Dublin 1838.
 Principles of Scripture Interpretation, derived in the quotations from the New Testament in the Old. London 1844.
 The Infallibility of the Church of Rome. 1851. 
 Unitarianism a Rejection of the Word of God. 1852. 
 The Mysteries of the Kingdom; a series of Sketches expository of Our Blessed Saviour's Parables. 1852. 
 The Kingdoms of Europe in The Signs of the Times. 1854.
 Protestantism vs. Roman Catholicism. 1856.
 Genesis and Geology; the Holy Word of God defended from its Assailants. 1857.
 Christ on Earth: from the Supper at Bethany to his Ascension into Glory. 1863. 
 The Intermediate State of the Blessed Dead. 1864. 
 Church Establishments. 1864.
 God, Man, and the Bible. 1867. 
 A Pastor's Last Words. 1869. 
 Verbal Inspiration the True Characteristic of God's Holy Word. 1870. 
 Introduction to the Study of the Bible. 1870. 
 The Times of the Gentiles: being the 2520 years from the 1st year of Nebuchadnezzar, B.C. 623, to the 1260th year of the Mohammedan Treading down of Jerusalem, A.D. 1896. London 1871. 
 The Apocalypse, with an Exegetical Commentary. 1876.

Literatur 
 Thompson Cooper: Baylee, Joseph. In: Dictionary of National Biography, Vol. III, S. 441, London 1885. (Digitalisat)

Anglikanischer Theologe (19. Jahrhundert)
Autor
Brite
Geboren im 19. Jahrhundert
Gestorben 1883
Mann